Ла Ваиниљита има више значења:

 Ла Ваиниљита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниљита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниљита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику